Fernando Cardoso (matemático), professor universitário brasileiro;
Fernando Cardoso (escritor), escritor português;
Fernando Cardoso (militar) um militar e político brasileiro
Fernando Henrique Cardoso'', sociólogo e político brasileiro;

Desambiguação